Liste der Baudenkmäler in Aachen-Mitte steht für:

 Liste der Baudenkmäler in Aachen-Mitte (A–H)
 Liste der Baudenkmäler in Aachen-Mitte (I–O)
 Liste der Baudenkmäler in Aachen-Mitte (P–Z)